Автохто́ны (от  «местный, коренной»). Может означать:

 Аборигенный вид — виды (или надвидовые объединения) организмов, возникшие и продолжающие существовать в данной местности (то же, что аборигены).

 Автохтон (история) — принадлежность данной территории; в основном, в Древней Греции — коренной обитатель данной местности.
 Автохтоны — группы, этногенез которых проходил на данной территории, коренные народы.
 Автохтон — мифический царь Атлантиды; один из десяти сыновей Посейдона и Клейтона в мифе Платона об Атлантиде.
 Автохтон (геология) — комплекс статических горных пород.
 «Автохтоны» — роман Марии Галиной 2015 года.

Примечания